ZIID steht für:
 Zentralinstitut für Information und Dokumentation der DDR
 Zürcher Institut für interreligiösen Dialog

Abkürzung